Чемпионат Азии по пляжному футболу 2023 для зоны АФК — континентальный турнир по пляжному футболу, который пройдет с 16 по 26 марта 2023 года в Таиланде. Помимо сборной ОАЭ, которая квалифицировалась на чемпионат мира на правах организатора, право выступить на мундиале получат 2 лучшие сборные турнира. Чемпионский титул защищал сборная Японии.

Участвующие команды 
Ниже представлены 16 команд примут участие в турнире:

  (Хозяева)

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2023
Чемпионаты мира в Таиланде
Спорт в Таиланде в 2023 году
Паттайя
Март 2023 года
Международные соревнования по футболу в Таиланде